Saros 118 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 24 mei 803 t/m 15 juli 2083. Deze serie duurt 1280 jaar en 52 dagen, bevat 72 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 15 t/m 86.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus